Sveta Marjeta je lahko:
 Sveta Marjeta Antiohijska
 Sveta Marjeta Kortonska
 Sveta Marjeta Marija Alakok
 Sveta Marjeta Ogrska
 Sveta Marjeta Škotska